Canadian Senior Curling Championships 2012, turniej odbył się w dniach 17-25 marca 2012 w Abbotsford, Kolumbia Brytyjska na lodowiskach Abbotsford Recreation Centre.

Obrońcami tytułów mistrzowskich były: Nowy Brunszwik w rywalizacji kobiet i Manitoba w turnieju mężczyzn. Zwycięzcy będą reprezentować Kanadę na Mistrzostwach Świata Seniorów 2013.

W porównaniu do poprzedniej edycji nie wszystkie prowincje automatycznie kwalifikowały się do mistrzostw. Na podstawie tabeli wygranych meczów z lat 2009-2011 wyłoniono 3 najsłabsze reprezentacje, które uczestniczyły w turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym metodą double knockout. Miał on miejsce 15 marca 2012 Langley, do mistrzostw kraju awansowały dwie drużyny. Rozdzielono przy tym zespoły Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich.

Zarówno w rywalizacji męskiej jak i damskiej triumfowały zespoły reprezentujące Albertę (Rob Armitage i Cathy King).



Kobiety

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1. 
17 marca 2012; 9:00

Sesja 2. 
17 marca 2012; 19:00

Sesja 3. 
18 marca 2012; 13:30

Sesja 4. 
18 marca 2012; 18:30

Sesja 5. 
19 marca 2012; 8:00

Sesja 6. 
19 marca 2012; 12:00

Sesja 7. 
19 marca 2012; 16:30

Sesja 8. 
19 marca 2012; 20:30

Sesja 9. 
20 marca 2012; 9:00

Sesja 10. 
20 marca 2012; 13:30

Sesja 11. 
20 marca 2012; 18:30

Sesja 12. 
21 marca 2012; 9:00

Sesja 13. 
21 marca 2012; 13:30

Sesja 14. 
22 marca 2012; 9:00

Sesja 15. 
22 marca 2012; 18:30

Sesja 16. 
23 marca 2012; 13:30

Turniej kwalifikacyjny

Drużyny

Drabinka

Mężczyźni

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1. 
17 marca 2012; 13:30

Sesja 2. 
18 marca 2012; 9:00

Sesja 3. 
18 marca 2012; 13:30

Sesja 4. 
18 marca 2012; 18:30

Sesja 5. 
19 marca 2012; 8:00

Sesja 6. 
18 marca 2012; 12:00

Sesja 7. 
19 marca 2012; 16:30

Sesja 8. 
19 marca 2012; 20:30

Sesja 9. 
20 marca 2012; 9:00

Sesja 10. 
20 marca 2012; 13:30

Sesja 11. 
20 marca 2012; 18:30

Sesja 12. 
21 marca 2012; 9:00

Sesja 13. 
21 marca 2012; 18:30

Sesja 14. 
22 marca 2012; 13:30

Sesja 15. 
23 marca 2012; 9:00

Sesja 16. 
23 marca 2012; 18:30

Turniej kwalifikacyjny

Drużyny

Drabinka

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa (wersja archiwalna) 

2012 w curlingu
2012
2012 w Kanadzie
Sport w Kolumbii Brytyjskiej